Războiul ruso-ucrainean se poate referi la:

 
 Războiul ruso-ucrainean (1660–1663) 
 Războiul ruso-ucrainean (1665–1676) 
 Războiul ruso-ucrainean (1708–1709)
  
 Războiul ruso-ucrainean (2014–prezent)

Vezi și
 Listă de războaie ruso-ucrainene  (uk)
 Invazia Rusiei în Ucraina (2022)